Stěna může mít více významů:

 stěna – příčka mezi místnostmi či opěrná zeď
 buněčná stěna – rozhraní oddělující buňku od okolí
 srdeční stěna – část srdce
 žilní stěna – stěna žíly
 poševní stěna – stěna pochvy
 skalní stěna
 horolezecká stěna – stěna s úchyty určená pro lezení
 stěna (geometrie) – rovinná plocha tvořící stranu tělesa
 Čertova stěna-Luč – národní přírodní rezervace nacházející se u řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem
 v přeneseném významu cokoliv co připomíná stěnu – např. vodní stěna

v kultuře
 Čertova stěna – opera od Bedřicha Smetany a libretistky Elišky Krásnohorské

Související články 
 zástěna

Externí odkazy